Debeur ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Debeur (1906–1981), belgischer Fechter 
 Jacques Debeur (1936–2004), belgischer Fechter 
 Stephan Debeur (* 1965), deutscher Organist und Kirchenmusiker